Downtown bezeichnet:

 Downtown, die Innenstadt, das geografische bzw. wirtschaftliche Zentrum einer Stadt
 Downtown (Film), eine US-amerikanische Krimikomödie von 1990
 Downtown (Comedy-Duo), eine japanische Comedy-Truppe
 Downtown (Lied), ein Lied, u. a. von Petula Clark
 Downtown (Macklemore-&-Ryan-Lewis-Lied), ein Hip-Hop-Lied aus dem Jahr 2015

im NRHP gelistete Objekte:
 Downtown Abbeville Historic District, in Abbeville, Louisiana, ID-Nr. 95001261
 Downtown Adrian Commercial Historic District, in Adrian, Michigan, ID-Nr. 86000803
 Downtown Albany Historic District, in Albany, New York, ID-Nr. 80002579
 Downtown Albemarle Historic District, in Albemarle, North Carolina, ID-Nr. 02000275
 Downtown Allegan Historic District, in Allegan, Michigan, ID-Nr. 87000251
 Downtown Altoona Historic District, in Altoona, Pennsylvania, ID-Nr. 92000946
 Downtown Amite Historic District, in Amite, Louisiana, ID-Nr. 98000252
 Downtown Anniston Historic District, in Anniston, Alabama, ID-Nr. 91000663
 Downtown Asheville Historic District, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 79001676
 Downtown Athens Historic District, in Athens, Georgia, ID-Nr. 78000974
 Downtown Auburn Historic District, in Auburn, Indiana, ID-Nr. 86002858
 Downtown Aurora Historic District, in Aurora, Indiana, ID-Nr. 94001134
 Downtown Baptist Church, in Greenville, South Carolina, ID-Nr. 77001225
 Downtown Baton Rouge Historic District, in Baton Rouge, Louisiana, ID-Nr. 09000899
 Downtown Bennington Historic District, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 80000327
 Downtown Bessemer Historic District, in Bessemer, Alabama, ID-Nr. 92000852
 Downtown Birmingham Historic District, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 82002039
 Downtown Birmingham Retail and Theatre Historic District, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 89000315
 Downtown Bismarck Historic District, in Bismarck, North Dakota, ID-Nr. 01001188
 Downtown Booneville Historic District, in Booneville, Mississippi, ID-Nr. 98001337
 Downtown Boulder Historic District, in Boulder, Connecticut, ID-Nr. 80000878
 Downtown Brookhaven Historic District, in Brookhaven, Mississippi, ID-Nr. 99000839
 Downtown Buckhannon Historic District, in Buckhannon, West Virginia, ID-Nr. 09001196
 Downtown Buda Historic District, in Buda, Texas, ID-Nr. 03001126
 Downtown Burlington Historic District, in Burlington, North Carolina, ID-Nr. 90001320
 Downtown Butler Historic District, in Butler, Indiana, ID-Nr. 01001347
 Downtown Charles Town Historic District, in Charles Town, West Virginia, ID-Nr. 97000263
 Downtown Charleston Historic District, in Charleston, West Virginia, ID-Nr. 06000166
 Downtown Chelsea Residential Historic District, in Chelsea, Massachusetts, ID-Nr. 88000718
 Downtown Chevron Station, in Huntsville, Alabama, ID-Nr. 80000707
 Downtown Cheyenne Historic District, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 78003434
 Downtown Chilhowie Historic District, in Chilhowie, Virginia, ID-Nr. 00000065
 Downtown Churches Historic District, in Sheboygan, Wisconsin, ID-Nr. 10000052
 Downtown Cleveland Historic District, in Cleveland, Mississippi, ID-Nr. 98001332
 Downtown Clinton Historic District, in Clinton, Massachusetts, ID-Nr. 85000319
 Downtown Cody Historic District, in Cody, Wyoming, ID-Nr. 83003361
 Downtown Cohoes Historic District, in Cohoes, New York, ID-Nr. 84002060
 Downtown Commercial Historic District, in Muscatine, Iowa, ID-Nr. 06000423
 Downtown Concord Historic District, in Concord, New Hampshire, ID-Nr. 00000652
 Downtown Core North Historic District, in Hutchinson, Kansas, ID-Nr. 04000739
 Downtown Core South Historic District, in Hutchinson, Kansas, ID-Nr. 04000737
 Downtown Corinth Historic District, in Corinth, Mississippi, ID-Nr. 92001792
 Downtown Cumberland Historic District, in Cumberland, Maryland, ID-Nr. 83002917
 Downtown Danville Historic District, in Danville, Virginia, ID-Nr. 93000830
 Downtown Dayton Historic District, in Dayton, Washington, ID-Nr. 99000567
 Downtown DeLand Historic District, in DeLand, Florida, ID-Nr. 87001796
 Downtown Delhi Historic District, in Delhi, Louisiana, ID-Nr. 97000234
 Downtown Denver Central YMCA and Annex, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 04000736
 Downtown Douglas Historic District, in Douglas, Georgia, ID-Nr. 93000941
 Downtown Durham Historic District, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 77000998
 Downtown Elkin Historic District, in Elkin, North Carolina, ID-Nr. 00001292
 Downtown Elkins Historic District, in Elkins, West Virginia, ID-Nr. 95001324
 Downtown Ellensburg Historic District, in Ellensburg, Washington, ID-Nr. 77001341
 Downtown Ensley Historic District, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 09000604
 Downtown Essex Junction Commercial Historic District, in Essex Junction, Vermont, ID-Nr. 04001216
 Downtown Evanston Historic District, in Evanston, Wyoming, ID-Nr. 83004307
 Downtown Fall River Historic District, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000662
 Downtown Fargo District, in Fargo, North Dakota, ID-Nr. 83004064
 Downtown Florence Historic District, in Florence, Alabama, ID-Nr. 95001021
 Downtown Fulton Historic District, in Fulton, Missouri, ID-Nr. 04000668
 Downtown Garner Historic District, in Garner, North Carolina, ID-Nr. 89002157
 Downtown Gastonia Historic District, in Gastonia, North Carolina, ID-Nr. 03001375
 Downtown Gloversville Historic District, in Gloversville, New York, ID-Nr. 85002367
 Downtown Grand Forks Historic District, in Grand Forks, North Dakota, ID-Nr. 05001475
 Downtown Greensboro Historic District, in Greensboro, North Carolina, ID-Nr. 82003458
 Downtown Greensburg Historic District, in Greensburg, Kentucky, ID-Nr. 02001466
 Downtown Haines City Commercial District, in Haines City, Florida, ID-Nr. 94000150
 Downtown Hardwick Village Historic District, in Hardwick, Vermont, ID-Nr. 82001698
 Downtown Hartford Historic District, in Hartford, Kentucky, ID-Nr. 88002760
 Downtown Hinsdale Historic District, in Hinsdale, Illinois, ID-Nr. 06000011
 Downtown Hobart Historic District, in Hobart, Oklahoma, ID-Nr. 05000130
 Downtown Hollister Historic District, in Hollister, Kalifornien, ID-Nr. 92000974
 Downtown Holly Commercial District, in Holly, Michigan, ID-Nr. 86000866
 Downtown Hopewell Historic District, in Hopewell, Virginia, ID-Nr. 02000977
 Downtown Huntington Historic District, in Huntington, West Virginia, ID-Nr. 86000309
 Downtown Indiana Historic District, in Indiana, Pennsylvania, ID-Nr. 93000366
 Downtown Ironton Historic District, in Ironton, Ohio, ID-Nr. 08001296
 Downtown Jacksonville Historic District, in Jacksonville, Alabama, ID-Nr. 86001044
 Downtown Johnstown Historic District, in Johnstown, Pennsylvania, ID-Nr. 92000941
 Downtown Kirkwood Historic District, in Kirkwood, Missouri, ID-Nr. 09000859
 Downtown LaBelle Historic District, in LaBelle, Florida, ID-Nr. 99000371
 Downtown Lafayette Historic District, in Lafayette, Indiana, ID-Nr. 80000067
 Downtown LaPorte Historic District, in LaPorte, Indiana, ID-Nr. 83000039
 Downtown Lawrence Historic District, in Lawrence, Massachusetts, ID-Nr. 79000329
 Downtown Lawrenceburg Historic District, in Lawrenceburg, Indiana, ID-Nr. 84001009
 Downtown Leesville Historic District, in Leesville, Louisiana, ID-Nr. 01000366
 Downtown Lowell Historic District, in Lowell, Michigan, ID-Nr. 99001539
 Downtown Mangum Historic District, in Mangum, Oklahoma, ID-Nr. 09000976
 Downtown Manhattan Historic District, in Manhattan, Kansas, ID-Nr. 06001240
 Downtown Martinsburg Historic District, in Martinsburg, West Virginia, ID-Nr. 80004416
 Downtown Miami Commercial Historic District, in Miami, Florida, ID-Nr. 88003057
 Downtown Miami Historic District, in Miami, Florida, ID-Nr. 05001356
 Downtown Millen Historic District, in Millen, Georgia, ID-Nr. 96001340
 Downtown Minden Historic District, in Minden, Louisiana, ID-Nr. 96000680
 Downtown Mocksville Historic District, in Mocksville, North Carolina, ID-Nr. 90000821
 Downtown Momence Historic District, in Momence, Illinois, ID-Nr. 06000449
 Downtown Monroe Historic District, in Monroe, Louisiana, ID-Nr. 86002202
 Downtown Morgantown Historic District, in Morgantown, West Virginia, ID-Nr. 96000441
 Downtown Nappanee Historic District, in Nappanee, Indiana, ID-Nr. 90000324
 Downtown New London Historic District, in New London, Connecticut, ID-Nr. 79002665
 Downtown Norfolk Historic District, in Norfolk, Virginia, ID-Nr. 87000475
 Downtown Norwich Historic District, in Norwich, Connecticut, ID-Nr. 85000707
 Downtown Oakland Historic District, in Oakland, Kalifornien, ID-Nr. 98000813
 Downtown Oberlin Historic District, in Oberlin, Ohio, ID-Nr. 03000324
 Downtown Ossining Historic District, in Ossining, New York, ID-Nr. 88001827
 Downtown Ottawa Historic District, in Ottawa, Kansas, ID-Nr. 72000501
 Downtown Paris Historic District, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 89002123
 Downtown Pawtucket Historic District, in Pawtucket, Rhode Island, ID-Nr. 06001227
 Downtown Peotone Historic District, in Peotone, Illinois, ID-Nr. 05001253
 Downtown Philadelphia Historic District, in Philadelphia, Mississippi, ID-Nr. 05000280
 Downtown Plant City Commercial District, in Plant City, Florida, ID-Nr. 93000478
 Downtown Plant City Historic Residential District, in Plant City, Florida, ID-Nr. 98000965
 Downtown Pomeroy Historic District, in Pomeroy, Washington, ID-Nr. 03000811
 Downtown Portsmouth Historic District, in Portsmouth, Virginia, ID-Nr. 03001485
 Downtown Providence Historic District, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 84001967
 Downtown Quincy Historic District, in Quincy, Illinois, ID-Nr. 83000298
 Downtown Rawlins Historic District, in Rawlins, Wyoming, ID-Nr. 85001119
 Downtown Richford Historic District, in Richford, Vermont, ID-Nr. 80000333
 Downtown Richmond Historic District, in Richmond, Kentucky, ID-Nr. 76000922
 Downtown Richwood Historic District, in Richwood, West Virginia, ID-Nr. 01000778
 Downtown Rock Springs Historic District, in Rock Springs, Wyoming, ID-Nr. 93001492
 Downtown Roswell Historic District, in Roswell, New Mexico, ID-Nr. 85001543
 Downtown Rowlesburg Historic District, in Rowlesburg, West Virginia, ID-Nr. 05001350
 Downtown Salem District, in Salem, Massachusetts, ID-Nr. 83003969
 Downtown Sanford Historic District, in Sanford, North Carolina, ID-Nr. 85002561
 Downtown Santa Ana Historic Districts (North, Government/Institutional and South, Retail), in Santa Ana, Kalifornien, ID-Nr. 84000438
 Downtown Sarasota Historic District, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 09000183
 Downtown Senatobia Historic District, in Senatobia, Mississippi, ID-Nr. 94000205
 Downtown Seymour Historic District, in Seymour, Connecticut, ID-Nr. 83001279
 Downtown Smithfield Historic District, in Smithfield, North Carolina, ID-Nr. 93001120
 Downtown Springfield Railroad District, in Springfield, Massachusetts, ID-Nr. 83000745
 Downtown Spruce Pine Historic District, in Spruce Pines, North Carolina, ID-Nr. 03000855
 Downtown St. Petersburg Historic District, in St. Petersburg, Florida, ID-Nr. 04000364
 Downtown Stamford Historic District, in Stamford, Connecticut, ID-Nr. 83003502
 Downtown Thermopolis Historic District, in Thermopolis, Wyoming, ID-Nr. 84003668
 Downtown Three Rivers Commercial Historic District, in Three Rivers, Michigan, ID-Nr. 82004472
 Downtown Tiffin Historic District, in Tiffin, Ohio, ID-Nr. 78002186
 Downtown Torrington Historic District, in Torrington, Connecticut, ID-Nr. 88002978
 Downtown Tuscaloosa Historic District, in Tuscaloosa, Alabama, ID-Nr. 86001084
 Downtown Vermillion Historic District, in Vermillion, South Dakota, ID-Nr. 02001288
 Downtown Versailles Historic District, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 75000844
 Downtown Wabash Historic District, in Wabash, Indiana, ID-Nr. 86001678
 Downtown Wake Forest Historic District, in Wake Forest, North Carolina, ID-Nr. 02000059
 Downtown Washington Historic District, in Washington, Missouri, ID-Nr. 89001465
 Downtown Waterbury Historic District, in Waterbury, Connecticut, ID-Nr. 83001280
 Downtown Waterville Historic District, in Waterville, Washington, ID-Nr. 88000629
 Downtown Waycross Historic District, in Waycross, Georgia, ID-Nr. 92000125
 Downtown Wellington Historic District, in Wellington, Kansas, ID-Nr. 07000600
 Downtown Wenatchee Historic District, in Wenatchee, Washington, ID-Nr. 08001200
 Downtown Wilkesboro Historic District, in Wilkesboro, North Carolina, ID-Nr. 09000290
 Downtown Willoughy Historic District, in Willoughby, Ohio, ID-Nr. 95001362
 Downtown Winston-Salem Historic District, in Winston-Salem, North Carolina, ID-Nr. 90000427
 Downtown Winter Haven Historic District, in Winter Haven, Florida, ID-Nr. 01001414
 Downtown Woodland Historic District, in Woodland, Kalifornien, ID-Nr. 99000471

Siehe auch:
 Downtown Core (Planungsgebiet), eine Verwaltungseinheit in Singapur